Beja se puede referir a:

 El grupo étnico beja (o beya), de África.
 El lenguaje de este pueblo (idioma beya).
 La ciudad de Beja (Portugal).
 El distrito de Beja (Portugal).
 La ciudad de Béja (Túnez).